Теколози има више значења:

 Теколози (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколози (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику